QI ou Qi peut faire référence à :

Qi

Territoires 
 L’État de Qi est un État de la période dite des Printemps et Automnes (722 av. J.-C. - 481 av. J.-C.) et celle des Royaumes combattants ( et s av. J.-C.) ;
 Le xian de Qi est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine, dépendant de la préfecture de Hebi ;
 Le xian de Qi est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine, dépendant de la préfecture de Kaifeng ;
 Le xian de Qi est une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine.

Dynasties 
 la dynastie Qi du Sud (479 – 502), en Chine du Sud ;
 la dynastie Qi du Nord (551 – 577), en Chine du Nord-Est.

Personnalités 
 Qi, deuxième roi de la dynastie Xia (2197 av. J.-C. – 2188 av. J.-C.)
 Qi Baishi, peintre chinois (1864-1957)
 Qi Benyu, propagandiste et théoricien chinois (1931-2016)
 Qi Hong (1976-), footballeur international chinois
Pour l'origine et la fréquence du nom de famille Qi, voir .

Technologie 
 Qi, un standard de transmission d'énergie sans fil.

qi 
qi (prononcer « tchi ») est la transcription en pinyin de nombreux mots chinois qui se différencient par des idéogrammes différents (et parfois par l’accentuation) : sept, arbre, eau, femme, échecs, etc. ; en français :
 qi (ou ch'i) est l’« énergie vitale » (気) dans la culture chinoise.

QI 

QI est un sigle pouvant se référer à :
 Quotient intellectuel
 Quartier d'isolement
 Quatrième Internationale, une organisation communiste.
 Questions internationales, une revue.
 Quartier de l'innovation, nouveau quartier à Montréal

Dans la culture :
 Q.I., une chanson de Mylène Farmer sortie en 2005.
 QI (Quite Interesting), un jeu télévisuel britannique de questions/réponses comiques diffusé depuis 2003.
 Q.I., une série télévisée française d'Olivier de Plas diffusée entre 2012 et 2014.

Jeux de stratégie 
Qí (棋) signifie tablier en chinois, on peut donc le retrouver dans de nombreux jeux de stratégie utilisant un tablier.
 xiàngqí (象棋, jeu d’échecs chinois) ;
 wéiqí (围棋, connu en Occident sous le nom japonais de go) ;
 Tiàoqí (跳棋 ou 中国跳棋, dames chinoise) ;
 Dòushòu qí (斗兽棋, jeu du combat des animaux) ;
 lǎohǔ qí (老虎棋, jeu du tigre) ;
 lùzhàn qí (陆战棋, jeu de la guerre de territoire) ou jūnqí (军棋，jeu de l'armée).

Autres 
 Qi, un langage de programmation fonctionnelle

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme